Матіда (Акіта)
Матіда (Аоморі)
Матіда (Ібаракі)
Матіда (Токіо)